Урбина има више значења:

 Урбина (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Урбина (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику